A 20 408-as számú mellékút egy igen rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében, Sződliget közigazgatási területén.

Nyomvonala
Az M2-es autóút 34-es kilométerénél lévő sződligeti csomópont négy átkötő ágának egyike: a 21 112-es utat köti össze az M2-es autóúttal, annak keleti oldalán. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 28 méter.

Díjfizetés 
Mivel az M2-es autóút használata a 37/2007. (III.26.) GKM rendelet 2015. januári módosítása alapján teljes hosszában díjköteles – országos vagy Pest megyei e-matricával vehető igénybe –, ezért a ráhajtó útjaira, tehát erre az útra sem érdemes rákanyarodni előzetesen megváltott, érvényes matrica nélkül.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek

20408
Sződliget